Ю́рий Скворцо́в:
 Скворцов, Юрий Александрович (1898—1968) — советский геолог, географ и почвовед, профессор.
 Скворцов, Юрий Владимирович (1929—1994) — российский учёный в области физики плазмы.
 Скворцов, Юрий Илларионович (род. 1932) — чувашский писатель и переводчик.
 Скворцов, Юрий Михайлович (род. 1991) — российский хоккеист, нападающий.